MC, en música, puede hacer referencia a:
 Mariah Carey (n. 1969), cantante estadounidense.
 Miley Cyrus (n. 1992), cantante y actriz estadounidense.
 El maestro de ceremonias, término que designa a un vocalista de rap.

Asimismo, en informática, puede referirse a:
 Midnight Commander, gestor de ficheros y clon del Norton Commander.
 Minecraft, videojuego de construcción.

También, puede hacer referencia a las siguientes profesiones:
 El maestro en ciencias.
 El médico cirujano, término utilizado para licenciados en medicina.

Del mismo modo, puede referirse a los siguientes topónimos o divisiones administrativas:
 Macao, región administrativa especial de la República Popular China.
 Mónaco, país (ciudad-Estado) europeo.

Además, puede hacer referencia a:
 La mecánica cuántica, teoría física que describe, a nivel fundamental, la naturaleza sobre la base de que la acción se cuantifica.
 El Movimiento Comunista de España, partido político español, activo desde principios de los años setenta hasta 1991.
 El maestro de ceremonias (también llamado jefe de pista), el actor más visible en el circo clásico.
 El maestro de ceremonias, uno de los antiguos cargos protocolarios en las monarquías europeas.

Siglas